Kirikuküla (Antsla), plaats in de Estlandse gemeente Antsla
Kirikuküla (Lääneranna), plaats in de Estlandse gemeente Lääneranna
Kirikuküla (Tõrva), plaats in de Estlandse gemeente Tõrva
Kaarma-Kirikuküla,  plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
Kärla-Kirikuküla, plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa